Система APG IV — современная таксономическая система классификации цветковых растений, разработанная «Группой филогении покрытосеменных» (Angiosperm Phylogeny Group, APG) и опубликованная в марте 2016 года в Ботаническом журнале Лондонского Линнеевского общества в статье «An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV».

Основные разработчики системы — участники «группы филогении покрытосеменных»: , Mark W. Chase, , , , , Alexander N. Sennikov, , ,  и другие участники. Вклад в разработку системы внесли также Barbara Briggs, Samuel Brockington, , John C. Clark, John Conran, Elspeth Haston, Michael Möller, Michael Moore, Richard Olmstead, Mathieu Perret, Laurence Skog, James Smith, , Maria Vorontsova и Anton Weber.

Научные учреждения:

Общая информация 
Система классификации APG IV является преемницей системы классификации APG III (2009).

Предлагаемая классификация по сравнению с предыдущей исправлена и дополнена. Число порядков в новой системе увеличилось до 64 против 59 в системе APG III: добавились порядки Boraginales, Dilleniales, Icacinales, Metteniusales и Vahliales.

Кладограмма 
Краткая кладограмма цветковых растений в системе классификации APG IV

Состав групп 
Ниже для групп системы APG IV приведены входящие в их состав порядки и семейства.

Обозначения
 новый порядок — порядок, новый по сравнению с системой APG III;
 новое семейство — семейство, новое по сравнению с системой APG III;
 !! — семейство, которое в системе APG IV входит в другой по сравнению с системой APG III порядок, или семейство, у которого изменился по сравнению с системой APG III состав (в него включено другое семейство по классификации APG III).

Angiosperms

 Amborellales Melikyan, A.V.Bobrov & Zaytzeva
 Amborellaceae Pichon, nom. cons.

 Nymphaeales Salisb. ex Bercht. & J.Presl
 Cabombaceae Rich. exA.Rich., nom. cons.
 Hydatellaceae U.Hamann.
 Nymphaeaceae Salisb., nom. cons.

 Austrobaileyales Takht. ex Reveal
 Austrobaileyaceae Croizat, nom. cons.
 Schisandraceae Blume, nom. cons.
 Trimeniaceae Gibbs, nom. cons.

Magnoliids

 Canellales Cronq.
 Canellaceae Mart., nom. cons.
 Winteraceae R.Br. ex Lindl., nom. cons.

 Piperales Bercht. & J.Presl
 Aristolochiaceae!! Juss., nom. cons. (включая Hydnoraceae C.Agardh, nom. cons., Lactoridaceae Engl., nom. cons.)
 Piperaceae Giseke, nom. cons.
 Saururaceae Rich. exT.Lestib., nom. cons.

 Magnoliales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Annonaceae Juss., nom. cons.
 Degeneriaceae I.W.Bailey & A.C.Sm., nom. cons.
 Eupomatiaceae Orb., nom. cons.
 Himantandraceae Diels, nom. cons.
 Myristicaceae R.Br., nom. cons.
 Magnoliaceae Juss., nom. cons.

 Laurales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Atherospermataceae R.Br.
 Calycanthaceae Lindl., nom. cons.
 Gomortegaceae Reiche, nom. cons.
 Hernandiaceae Blume, nom. cons.
 Lauraceae Juss., nom. cons.
 Monimiaceae Juss., nom. cons.
 Siparunaceae Schodde

Независимая линия, не размещаемая в более крупных кладах

 Chloranthales Mart.
 Chloranthaceae R.Br. ex Sims, nom. cons.

Monocots

 Acorales Mart.
 Acoraceae Martinov

 Alismatales R.Br. ex Bercht. & J.Presl
 Alismataceae Vent., nom. cons.
 Aponogetonaceae Planch., nom. cons.
 Araceae Juss., nom. cons.
 Butomaceae Mirb., nom. cons.
 Cymodoceaceae Vines, nom. cons.
 Hydrocharitaceae Juss., nom. cons.
 Juncaginaceae!! Rich., nom. cons.
 Maundiaceaeновое семейство Nakai
 Posidoniaceae Vines, nom. cons.
 Potamogetonaceae Bercht. & J.Presl, nom. cons
 Ruppiaceae Horan., nom. cons.
 Scheuchzeriaceae F.Rudolphi, nom. cons.
 Tofieldiaceae Takht.
 Zosteraceae Dumort., nom. cons.

 Petrosaviales Takht.
 Petrosaviaceae Hutch., nom. cons.

 Dioscoreales Mart.
 Burmanniaceae Blume, nom. cons.
 Dioscoreaceae R.Br., nom. cons
 Nartheciaceae Fr. ex Bjurzon

 Pandanales R.Br. ex Bercht. & J.Presl
 Cyclanthaceae Poit. ex A.Rich., nom. cons.
 Pandanaceae R.Br., nom. cons.
 Stemonaceae Caruel, nom. cons.
 Triuridaceae Gardner, nom. cons.
 Velloziaceae J.Agardh, nom. cons.

 Liliales Perleb
 Alstroemeriaceae Dumort., nom. cons.
 Campynemataceae Dumort.
 Colchicaceae DC., nom. cons.
 Corsiaceae Becc., nom. cons.
 Liliaceae Juss., nom. cons.
 Melanthiaceae Batsch ex Borkh., nom. cons.
 Petermanniaceae Hutch, nom. cons.
 Philesiaceae Dumort., nom. cons.
 Ripogonaceae Conran & Clifford
 Smilacaceae Vent., nom. cons.

 Asparagales Link
 Amaryllidaceae J.St.-Hil., nom. cons.
 Asparagaceae Juss., nom. cons.
 Asphodelaceae Juss., nom. cons. prop. (=Xanthorrhoeaceae Dumort., nom. cons.)
 Asteliaceae Dumort.
 Blandfordiaceae R.Dahlgren & Clifford
 Boryaceae M.W.Chase, Rudall & Conran
 Doryanthaceae R.Dahlgren & Clifford
 Hypoxidaceae R.Br., nom. cons.
 Iridaceae Juss., nom. cons.
 Ixioliriaceae Nakai
 Lanariaceae H.Huber ex R.Dahlgren
 Orchidaceae Juss., nom. cons.
 Tecophilaeaceae Leyb., nom. cons.
 Xeronemataceae M.W.Chase, Rudall & M.F.Fay

 Arecales Bromhead
 Dasypogonaceae Dumort.
 Arecaceae Bercht. & J.Presl, nom. cons. (=Palmae Juss., nom. cons.)

 Commelinales Mirb. ex Bercht. & J.Presl
 Commelinaceae Mirb., nom. cons.
 Haemodoraceae R.Br., nom. cons.
 Hanguanaceae Airy Shaw
 Philydraceae Link, nom. cons.
 Pontederiaceae Kunth, nom. cons.

 Zingiberales Griseb.
 Cannaceae Juss., nom. cons.
 Costaceae Nakai
 Heliconiaceae Vines
 Lowiaceae Ridl., nom. cons.
 Marantaceae R.Br., nom. cons.
 Musaceae Juss., nom. cons.
 Strelitziaceae Hutch., nom. cons.
 Zingiberaceae Martinov, nom. cons.

 Poales Small
 Bromeliaceae Juss., nom. cons.
 Cyperaceae Juss., nom. cons.
 Ecdeiocoleaceae D.W.Cutler & Airy Shaw
 Eriocaulaceae Martinov, nom. cons.
 Flagellariaceae Dumort., nom. cons.
 Joinvilleaceae Toml. & A.C.Sm.
 Juncaceae Juss., nom. cons.
 Mayacaceae Kunth, nom. cons.
 Poaceae Barnhart, nom. cons. (=Gramineae Juss., nom. alt.)
 Rapateaceae Dumort., nom. cons.
 Restionaceae!! R.Br., nom. cons. (включая Anarthriaceae D.W.Cutler & Airy Shaw, Centrolepidaceae Endl., nom. cons.)
 Thurniaceae Engl., nom. cons.
 Typhaceae Juss., nom. cons.
 Xyridaceae C.Agardh, nom. cons.

Возможно сестринская клада Eudicots

 Ceratophyllales Link
 Ceratophyllaceae Gray, nom. cons.

Eudicots

 Ranunculales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Berberidaceae Juss., nom. cons.
 Circaeasteraceae Hutch., nom. cons.
 Eupteleaceae K.Wilh., nom. cons.
 Lardizabalaceae R.Br., nom. cons.
 Menispermaceae Juss., nom. cons.
 Papaveraceae Juss., nom. cons.
 Ranunculaceae Juss., nom. cons.

 Proteales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Nelumbonaceae A.Rich., nom. cons.
 Platanaceae T.Lestib., nom. cons.
 Proteaceae Juss., nom. cons.
 Sabiaceae Blume, nom. cons.

 Trochodendrales Takht. ex Cronq.
 Trochodendraceae Eichler, nom. cons.

 Buxales Takht. ex Reveal
 Buxaceae!! Dumort., nom. cons. (включая Haptanthaceae C.Nelson)

Core Eudicots

 Gunnerales Takht. ex Reveal
 Gunneraceae Meisn., nom. cons.
 Myrothamnaceae Nied., nom. cons.

 Dillenialesновый порядок DC. ex Bercht. & J.Presl
 Dilleniaceae Salisb., nom. cons.

Superrosids

 Saxifragales Bercht. & J.Presl
 Altingiaceae Lindl., nom. cons.
 Aphanopetalaceae Doweld
 Cercidiphyllaceae Engl., nom. cons.
 Crassulaceae J.St.-Hil., nom. cons.
 Cynomoriaceae Endl. ex Lindl., nom. cons.
 Daphniphyllaceae Müll.Arg., nom. cons.
 Grossulariaceae DC., nom. cons.
 Haloragaceae R.Br., nom. cons.
 Hamamelidaceae R.Br., nom. cons.
 Iteaceae J.Agardh, nom. cons.
 Paeoniaceae Raf., nom. cons.
 Penthoraceae Rydb. ex Britton, nom. cons.
 Peridiscaceae Kuhlm., nom. cons.
 Saxifragaceae Juss., nom. cons.
 Tetracarpaeaceae Nakai

Rosids

 Vitales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Vitaceae Juss., nom. cons.

 Zygophyllales Link
 Krameriaceae Dumort., nom. cons.
 Zygophyllaceae R.Br., nom. cons.

 Fabales Bromhead
 Fabaceae Lindl., nom. cons. (=Leguminosae Juss., nom. cons.)
 Polygalaceae Hoffmanns. & Link, nom. cons.
 Quillajaceae D.Don
 Surianaceae Arn., nom. cons.

 Rosales Bercht. & J.Presl
 Barbeyaceae Rendle, nom. cons.
 Cannabaceae Martinov, nom. cons.
 Dirachmaceae Hutch.
 Elaeagnaceae Juss., nom. cons.
 Moraceae Gaudich., nom. cons.
 Rhamnaceae Juss., nom. cons.
 Rosaceae Juss., nom. cons.
 Ulmaceae Mirb., nom. cons.
 Urticaceae Juss., nom. cons.

 Fagales Engl.
 Betulaceae Gray, nom. cons.
 Casuarinaceae R.Br., nom. cons.
 Fagaceae Dumort., nom. cons.
 Juglandaceae DC. ex Perleb, nom. cons.
 Myricaceae Rich. ex Kunth, nom. cons.
 Nothofagaceae Kuprian.
 Ticodendraceae Gómez-Laur. & L.D.Gómez

 Cucurbitales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Anisophylleaceae Ridl.
 Apodanthaceae!! Tiegh. ex Takht.
 Begoniaceae C.Agardh, nom. cons.
 Coriariaceae DC., nom. cons.
 Corynocarpaceae Engl., nom. cons.
 Cucurbitaceae Juss., nom. cons.
 Datiscaceae Dumort., nom. cons.
 Tetramelaceae Airy Shaw

 Celastrales Link
 Celastraceae R.Br., nom. cons.
 Lepidobotryaceae J.Léonard, nom. cons.

 Oxalidales Bercht. & J.Presl
 Brunelliaceae Engl., nom. cons.
 Cephalotaceae Dumort., nom. cons.
 Connaraceae R.Br., nom. cons.
 Cunoniaceae R.Br., nom. cons.
 Elaeocarpaceae Juss., nom. cons.
 Huaceae A.Chev.
 Oxalidaceae R.Br., nom. cons.

 Malpighiales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Achariaceae Harms, nom. cons.
 Balanopaceae Benth. & Hook.f., nom. cons.
 Bonnetiaceae L.Beauvis. ex Nakai
 Calophyllaceae J.Agardh
 Caryocaraceae Voigt
 Centroplacaceae Doweld & Reveal
 Chrysobalanaceae R.Br., nom. cons.
 Clusiaceae Lindl., nom. cons. (=Guttiferae Juss., nom. cons.)
 Ctenolophonaceae Exell & Mendonça
 Dichapetalaceae Baill., nom. cons.
 Elatinaceae Dumort., nom. cons.
 Erythroxylaceae Kunth, nom. cons.
 Euphorbiaceae!! Juss., nom. cons.
 Euphroniaceae Marc.-Berti
 Goupiaceae Miers
 Humiriaceae A.Juss., nom. cons.
 Hypericaceae Juss., nom. cons.
 Irvingiaceae!! Exell & Mendonça, nom. cons.
 Ixonanthaceae!! Planch. ex Miq., nom. cons.
 Lacistemataceae Mart., nom. cons.
 Linaceae DC. ex Perleb, nom. cons.
 Lophopyxidaceae H.Pfeiff.
 Malpighiaceae Juss., nom. cons.
 Ochnaceae DC., nom. cons.
 Pandaceae Engl. & Gilg, nom. cons.
 Passifloraceae Juss. ex Roussel, nom. cons.
 Peraceaeновое семейство Klotzsch
 Phyllanthaceae Martinov, nom. cons.
 Picrodendraceae Small, nom. cons.
 Podostemaceae Rich. ex Kunth, nom. cons.
 Putranjivaceae Meisn.
 Rafflesiaceae Dumort., nom. cons.
 Rhizophoraceae Pers., nom. cons.
 Salicaceae Mirb., nom. cons.
 Trigoniaceae A.Juss., nom. cons.
 Violaceae Batsch, nom. cons.

 Geraniales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Francoaceae!! A.Juss., nom. cons. (включая Bersamaceae Doweld, Greyiaceae Hutch., nom. cons., Ledocarpaceae Meyen, Melianthaceae Horan., nom. cons., Rhynchothecaceae A.Juss. и Vivianiaceae Klotzsch, nom. cons.)
 Geraniaceae Juss., nom. cons.

 Myrtales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Alzateaceae S.A.Graham
 Combretaceae R.Br., nom. cons.
 Crypteroniaceae A.DC., nom. cons.
 Lythraceae J.St.-Hil., nom. cons.
 Melastomataceae Juss., nom. cons.
 Myrtaceae Juss., nom. cons.
 Onagraceae Juss., nom. cons.
 Penaeaceae Sweet ex Guill., nom. cons.
 Vochysiaceae A.St.-Hil., nom. cons.

 Crossosomatales Takht. ex Reveal
 Aphloiaceae Takht.
 Crossosomataceae Engl., nom. cons.
 Geissolomataceae A.DC., nom. cons.
 Guamatelaceae S.H.Oh & D.Potter
 Stachyuraceae J.Agardh, nom. cons.
 Staphyleaceae Martinov, nom. cons.
 Strasburgeriaceae Tiegh., nom. cons.

 Picramniales Doweld
 Picramniaceae Fernando & Quinn

 Huerteales Doweld
 Dipentodontaceae Merr., nom. cons.
 Gerrardinaceae M.H.Alford
 Petenaeaceaeновое семейство Christenh., M.F.Fay & M.W.Chase
 Tapisciaceae Takht.

 Sapindales Juss. ex Bercht. & J. Presl
 Anacardiaceae R.Br., nom. cons.
 Biebersteiniaceae Schnizl.
 Burseraceae Kunth, nom. cons.
 Kirkiaceae Takht.
 Meliaceae Juss., nom. cons.
 Nitrariaceae Lindl.
 Rutaceae Juss., nom. cons.
 Sapindaceae Juss., nom. cons. (включая Xanthocerataceae Buerki, Callm. & Lowry)
 Simaroubaceae DC., nom. cons.

 Malvales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Bixaceae Kunth, nom. cons.
 Cistaceae!! Juss., nom. cons.
 Cytinaceae A.Rich.
 Dipterocarpaceae!! Blume, nom. cons.
 Malvaceae Juss., nom. cons.
 Muntingiaceae C.Bayer, M.W.Chase & M.F.Fay
 Neuradaceae Kostel., nom. cons.
 Sarcolaenaceae Caruel, nom. cons.
 Sphaerosepalaceae Tiegh. ex Bullock
 Thymelaeaceae Juss., nom. cons.

 Brassicales Bromhead
 Akaniaceae Stapf, nom. cons.
 Bataceae Mart. ex Perleb, nom. cons.
 Brassicaceae Burnett, nom. cons. (=Cruciferae Juss., nom. cons.)
 Capparaceae!! Juss., nom. cons.
 Caricaceae Dumort., nom. cons.
 Cleomaceae Bercht. & J.Presl
 Emblingiaceae Airy Shaw
 Gyrostemonaceae A.Juss., nom. cons.
 Koeberliniaceae Engl., nom. cons.
 Limnanthaceae R.Br., nom. cons.
 Moringaceae Martinov, nom. cons.
 Pentadiplandraceae Hutch. & Dalziel
 Resedaceae!! Martinov, nom. cons. (включая Borthwickiaceae J.X.Su, Wei Wang, Li Bing Zhang & Z.D.Chen, Stixidaceae Doweld)
 Salvadoraceae Lindl., nom. cons.
 Setchellanthaceae Iltis
 Tovariaceae Pax, nom. cons.
 Tropaeolaceae Juss. ex DC., nom. cons.

Superasterids

 Berberidopsidales Doweld
 Aextoxicaceae Engl. & Gilg, nom. cons.
 Berberidopsidaceae Takht.

 Santalales R.Br. ex Bercht. & J.Presl
 Balanophoraceae Rich., nom. cons.
 Loranthaceae Juss., nom. cons.
 Misodendraceae J.Agardh, nom. cons.
 «Olacaceae» R.Br., nom. cons.
 Opiliaceae Valeton, nom. cons.
 «Santalaceae» R.Br., nom. cons. (включая Amphorogynaceae Nickrent & Der, Cervantesiaceae Nickrent & Der, Comandraceae Nickrent & Der, Nanodeaceae Nickrent & Der)
 Schoepfiaceae Blume

 Caryophyllales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Achatocarpaceae Heimerl, nom. cons.
 Aizoaceae Martinov, nom. cons.
 Amaranthaceae Juss., nom. cons.
 Anacampserotaceae Eggli & Nyffeler
 Ancistrocladaceae Planch. ex Walp., nom. cons.
 Asteropeiaceae Takht. ex Reveal & Hoogland
 Barbeuiaceae Nakai
 Basellaceae Raf., nom. cons.
 Cactaceae Juss., nom. cons.
 Caryophyllaceae Juss., nom. cons.
 Didiereaceae Radlk., nom. cons.
 Dioncophyllaceae Airy Shaw, nom. cons.
 Droseraceae Salisb., nom. cons.
 Drosophyllaceae Chrtek, Slavíková & Studnička
 Frankeniaceae Desv., nom. cons.
 Gisekiaceae Nakai
 Halophytaceae S.Soriano
 Kewaceaeновое семейство Christenh.
 Limeaceae!! Shipunov ex Reveal
 Lophiocarpaceae Doweld & Reveal
 Macarthuriaceaeновое семейство Christenh.
 Microteaceaeновое семейство Schäferhoff & Borsch
 Molluginaceae!! Bartl., nom. cons.
 Montiaceae Raf.
 Nepenthaceae Dumort, nom. cons.
 Nyctaginaceae Juss., nom. cons.
 Petiveriaceaeновое семейство C.Agardh (включая Rivinaceae C.Agardh)
 Physenaceae Takht.
 Phytolaccaceae!! R.Br., nom. cons.
 Plumbaginaceae Juss., nom. cons.
 Polygonaceae Juss., nom. cons.
 Portulacaceae Juss., nom. cons.
 Rhabdodendraceae Prance
 Sarcobataceae Behnke
 Simmondsiaceae Tiegh.
 Stegnospermataceae Nakai
 Talinaceae Doweld
 Tamaricaceae Link, nom. cons.

Asterids

 Cornales Link
 Cornaceae Bercht. & J.Presl, nom. cons.
 Curtisiaceae Takht.
 Grubbiaceae Endl. ex Meisn., nom. cons.
 Hydrangeaceae Dumort., nom. cons.
 Hydrostachyaceae Engl., nom. cons.
 Loasaceae Juss., nom. cons.
 Nyssaceaeновое семейство Juss. ex Dumort., nom. cons.

 Ericales Bercht. & J.Presl
 Actinidiaceae Gilg & Werderm., nom. cons.
 Balsaminaceae A.Rich., nom. cons.
 Clethraceae Klotzsch, nom. cons.
 Cyrillaceae Lindl., nom. cons.
 Diapensiaceae Lindl., nom. cons.
 Ebenaceae Gürke, nom. cons.
 Ericaceae Juss., nom. cons.
 Fouquieriaceae DC., nom. cons.
 Lecythidaceae A.Rich., nom. cons.
 Marcgraviaceae Bercht. & J.Presl, nom. cons.
 Mitrastemonaceae Makino, nom. cons.
 Pentaphylacaceae Engl., nom. cons.
 Polemoniaceae Juss., nom. cons.
 Primulaceae Batsch ex Borkh., nom. cons.
 Roridulaceae Martinov, nom. cons.
 Sapotaceae Juss., nom. cons.
 Sarraceniaceae Dumort., nom. cons.
 Sladeniaceae Airy Shaw
 Styracaceae DC. & Spreng., nom. cons.
 Symplocaceae Desf., nom. cons.
 Tetrameristaceae Hutch.
 Theaceae Mirb., nom. cons.

 Icacinalesновый порядок Tiegh.
 Icacinaceae!! Miers, nom. cons.
 Oncothecaceae Kobuski ex Airy Shaw

 Metteniusalesновый порядок Takht.
 Metteniusaceae!! H.Karst. ex Schnizl.

 Garryales Mart.
 Eucommiaceae Engl., nom. cons.
 Garryaceae Lindl., nom. cons.

 Gentianales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Apocynaceae Juss., nom. cons.
 Gelsemiaceae!! L.Struwe & V.A.Albert (включая Pteleocarpaceae Brummitt)
 Gentianaceae Juss., nom. cons.
 Loganiaceae R.Br. ex Mart., nom. cons.
 Rubiaceae Juss., nom. cons.

 Boraginalesновый порядок Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Boraginaceae Juss., nom. cons. (включая Codonaceae Weigend & Hilger)

 Vahlialesновый порядок Doweld
 Vahliaceae Dandy

 Solanales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Convolvulaceae Juss., nom. cons.
 Hydroleaceae R.Br.
 Montiniaceae Nakai, nom. cons.
 Solanaceae Juss., nom. cons.
 Sphenocleaceae T.Baskerv., nom. cons.

 Lamiales Bromhead
 Acanthaceae Juss., nom. cons.
 Bignoniaceae Juss., nom. cons.
 Byblidaceae Domin, nom. cons.
 Calceolariaceae Olmstead [возможно включая Gesneriaceae]
 Carlemanniaceae Airy Shaw
 Gesneriaceae!! Rich. & Juss., nom. cons. [возможно включая Calceolariaceae]
 Lamiaceae Martinov, nom. cons. (=Labiatae Juss., nom. cons.)
 Lentibulariaceae Rich., nom. cons.
 Linderniaceae Borsch, K.Müll. & Eb.Fisch.
 Martyniaceae Horan., nom. cons.
 Mazaceaeновое семейство Reveal
 Oleaceae Hoffmanns. & Link, nom. cons.
 Orobanchaceae!! Vent., nom. cons. (включая Lindenbergiaceae Doweld, Rehmanniaceae Reveal)
 Paulowniaceae Nakai
 Pedaliaceae R.Br., nom. cons.
 Phrymaceae!! Schauer, nom. cons.
 Plantaginaceae Juss., nom. cons.
 Plocospermataceae Hutch.
 Schlegeliaceae Reveal
 Scrophulariaceae Juss., nom. cons.
 Stilbaceae Kunth, nom. cons.
 Tetrachondraceae Wettst.
 Thomandersiaceae Sreem.
 Verbenaceae J.St.Hil., nom. cons.

 Aquifoliales Senft
 Aquifoliaceae Bercht. & J.Presl, nom. cons.
 Cardiopteridaceae Blume, nom. cons.
 Helwingiaceae Decne.
 Phyllonomaceae Small
 Stemonuraceae Kårehed

 Asterales Link
 Alseuosmiaceae Airy Shaw
 Argophyllaceae Takht.
 Asteraceae Bercht. & J.Presl, nom. cons. (=Compositae Giseke, nom. cons.)
 Calyceraceae R.Br. ex Rich., nom. cons.
 Campanulaceae Juss., nom. cons.
 Goodeniaceae R.Br., nom. cons.
 Menyanthaceae Dumort., nom. cons.
 Pentaphragmataceae J.Agardh, nom. cons.
 Phellinaceae Takht.
 Rousseaceae DC.
 Stylidiaceae R.Br., nom. cons.

 Escalloniales Link
 Escalloniaceae R.Br. ex Dumort., nom. cons.

 Bruniales Dumort.
 Bruniaceae R.Br. ex DC., nom. cons.
 Columelliaceae D.Don, nom. cons.

 Paracryphiales Takht. ex Reveal
 Paracryphiaceae Airy Shaw

 Dipsacales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Adoxaceae E.Mey., nom. cons.
 Caprifoliaceae Juss., nom. cons.

 Apiales Nakai
 Apiaceae Lindl., nom. cons. (=Umbelliferae Juss., nom. cons)
 Araliaceae Juss., nom. cons.
 Griseliniaceae Takht., nom. cons. prop.
 Myodocarpaceae Doweld
 Pennantiaceae J.Agardh
 Pittosporaceae R.Br., nom. cons.
 Torricelliaceae Hu

 Роды incertae sedis
 Atrichodendron Gagnep.
 Coptocheile Hoffmanns.
 Gumillea Ruiz & Pav.
 Hirania Thulin
 Keithia Spreng.
 Poilanedora Gagnep.
 Rumphia L.

Примечания

Литература 
 

APG IV
Появились в 2016 году в Великобритании